Hayao (japonais: 駿, 隼雄, 速雄 ou 駿雄)  est un prénom masculin japonais.

Personnalités portant ce prénom
Hayao Kawabe (川辺 駿, né en 1995), joueur japonais de football
Hayao Kawai (河合 隼雄, 1928-2007), psychologue analyste japonais
 (衣笠 駿雄, 1915-2007), officier militaire impérial japonais
Hayao Miyazaki (宮崎 駿, né en 1941), réalisateur et mangaka japonais
Hayao Nakayama (中山 隼雄, né en 1932), homme d'affaires japonais
Hayao Shimamura (島村 速雄, 1858-1923), maréchal japonais de la marine impériale
Hayao Tada (多田 駿, 1882-1948), général japonais de l'armée impériale

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom japonais